Ла-Лагуна () — распространённый топоним в испаноязычных странах.

 Ла-Лагуна(es) — муниципалитет в Аргентине, провинция Кордова, департамент Хенераль-Сан-Мартин.
 Ла-Лагуна — деревня в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Альтамирано, с населением 1222 человека.
 Ла-Лагуна(es) — муниципалитет в Сальвадоре, департамент Чалатенанго.
 Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна — город в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова.
 Венторрос-де-ла-Лагуна(es) — посёлок в Испании, муниципалитет Лоха, в провинции Гранада автономного сообщества Андалузия.

См. также 
 Лагуна (значения)